Мартин Тёрнберг (; 6 августа 1983, Йёнчёпинг, Швеция) — шведский хоккеист, крайний нападающий. Воспитанник клуба ХВ71. В настоящее время является игроком шведского «ХВ71», выступающего в SHL. Чемпион мира 2013 в составе сборной Швеции.

Карьера 
Мартин Тёрнберг начал свою профессиональную карьеру в 2002 году в составе родного ХВ71, выступая до этого за молодёжный состав клуба. В клубе из Йёнчёпинга Мартин непрерывно выступал до 2011 года за исключением второй половины сезона 2004/05, когда он был отдан в аренду в клуб «Оскарсхамн». За это время Тёрнберг трижды становился чемпионом Швеции, закрепившись в роли одного из лучших бомбардиров не только клуба, но и всей лиги, набрав 268 (156+112) очков в 496 проведённых матчах.

9 апреля 2011 года Мартин подписал контракт на 2 года с нижегородским «Торпедо». В составе «Торпедо» стал в сезоне 2012/13 лучшим снайпером и бомбардиром.

В начале мая 2013 года перешёл в пражский «Лев».

Международная 
В составе сборной Швеции Мартин Тёрнберг принимал участие в чемпионатах мира 2007, 2009 и 2011 годов, на которых он сумел завоевать серебряные и бронзовые награды. На его счету 11 (4+7) очков в 25 матчах за сборную на мировых первенствах. Также Мартин регулярно призывается под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура.

Достижения 
 Чемпион мира 2013.
 Серебряный призёр чемпионата мира 2011.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2009.
 Чемпион Швеции (3): 2004, 2008, 2010.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции 2009.
 Лучший бомбардир и снайпер плей-офф чемпионата Швеции 2009.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Оскарсхамн»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой